Deer Island ist der Name verschiedener Inseln

in den Vereinigten Staaten:
 Deer Island (Arizona)
 Deer Island (Colorado)
 Deer Island (Fairfield County, Connecticut)
 Deer Island (Litchfield County, Connecticut)
 Deer Island (Levy County, Florida)
 Deer Island (Monroe County, Florida)
 Deer Island (Orange County, Florida)
 Deer Island (Indiana)
 Deer Island (La Paz County, Kalifornien)
 Deer Island (Marin County, Kalifornien)
 Deer Island (San Bernardino County, Kalifornien)
 Deer Island (Tulare County, Kalifornien)
 Deer Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Deer Island (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Deer Island (Terrebonne Parish, Louisiana)
 Deer Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Deer Island (Hancock County, Maine)
 Deer Island (Penobscot County, Maine)
 Deer Island (Piscataquis County, Maine)
 Deer Island (Washington County, Maine)
 Deer Island (Massachusetts)
 Deer Island (Minnesota)
 Deer Island (Mississippi)
 Deer Island (Montana)
 Deer Island (Franklin County, New York)
 Deer Island (Jefferson County, New York)
 Deer Island (Westchester County, New York)
 Deer Island (Oregon)
 Deer Island (South Carolina)
 Deer Island (Texas)
 Deer Island (Virginia)
 Deer Island (Washington)
 Deer Island (Jackson County, Wisconsin)
 Deer Island (Oconto County, Wisconsin)
 Deer Island (Pepin County, Wisconsin)
 Deer Island (Sauk County, Wisconsin)
 Deer Island (Aleuten)

in Gambia:
 Deer Island (Gambia)

in Kanada:
 Deer Island (Neufundland und Labrador)
 Deer Island (New Brunswick) in der Passamaquoddy-Bucht
 Deer Island (Nunavut)